Valdemar Gomes da Silva (Fortaleza, 12 de outubro de 1911 – Rio de Janeiro,  1985) foi um cantor e compositor brasileiro com várias composições gravadas por grandes intérpretes da música popular brasileira, como Nélson Gonçalves, Carlos Galhardo, Isaurinha Garcia, Aracy de Almeida, entre outros.

Naturais de Fortaleza
Cantores do Ceará
Compositores do Ceará
Músicos de música popular brasileira